Kyldran kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyldran (vid Panike, Korsholm), Österbotten, 
 Kyldran (i Revöfjärden, Korsholm), Österbotten, 
 Kyldran (vid Södra Vallgrund, Korsholm), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar